Фальсифика́ция:

 Фальсификация (сюда перенаправляется запрос «фейк») — подделка (продуктов, изделий и так далее).
 Фальсификация истории — конструирование исторических «фактов», замалчивание известных сведений, их искусственное упрощение и чрезмерная идеологизация.
 Фальсификация итогов голосования — намеренное изменение результатов голосования с корыстной целью.
 Фальшивые новости — распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ с целью введения в заблуждение, для того чтобы получить финансовую или политическую выгоду.
  — заказные публикации в интернете, дезинформирующий (фейковый) блог.
 Астротурфинг — технология искусственного создания общественного мнения путем размещения многочисленных заказных публикаций, оформленных как совершенно независимые мнения частных лиц.

См. также 
 Фейк (значения)
 Fake (значения)
 Фальсифицируемость
 Мистификация — намеренная подтасовка фактов.

Литература